

Anno 
 663 o 663 a.C.

Codici 
 663 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Red Mountain Observatory, presso Phoenix, in Arizona

Matematica 
663 – numero